Crit bezeichnet:
 eine Abkürzung für die rechtsphilosophische Bewegung Critical legal studies

Siehe auch:
 Criț, ist der Name eines Ortes in Rumänien